Андрей Бокарев:
 Бокарев, Андрей Рэмович (род. 1966) — российский предприниматель, председатель совета директоров «Трансмашхолдинга».
 Бокарев, Андрей Степанович (род. 1923) — полный кавалер ордена Славы.